Добрыня — древнерусское мужское имя.

Уменьшительные и производные формы имени 

 Мужские имена: Добр, Добрило, Добрун, Добрын, Добрынка, Добрый, Добрыш, Добрыша, Добруша, Добрушко, Добрынюшко, Добруха, Добря.
 Женские имена: Добрава, Добрана, Добри, Добрёна, Добра, Добрева, Добрина, Добриня, Добрица, Добриша, Добрия, Доброта, Добряна.

Происхождение 
 От старославянского – удалой.
 От древнерусского – самый лучший.
 От русско-церковнославянского – добрыня и добрый.
 От славянских имён: Добромир, Добромысл, Доброслав.

Исторические и вымышленные персонажи 
 Добрыня — дядя Владимира I Святославича (Х в.);
 Добрыня Рагуилович, воевода новгородский (XI в.);
 Добрыня — новгородский посадник;
 киевский боярин Добрынка;
 суздальский боярин Добрыня Долгий (XII в.);
 Добрыня Галичанин;
 Добрыня Ядрейкович (в монашестве Антоний), архиепископ новгородский (XIII в.);
 Добрыня Никитич, былинный богатырь.

Примечания

Ссылки 
 Славянские имена , 
 По следам Добрыни
 Фольклор, былины, песни
 Языческая мифология славян , 
 Древляне
 Добро и зло

Имена славянского происхождения
Древнерусские этнические имена
Русские мужские имена